Side effect, che in inglese significa "effetto collaterale", può riferirsi a:

effetto collaterale (in inglese side effect) – termine informatico

Cinema 
Side Effects - Gli effetti collaterali dell'amore (Side Effects) – film del 2005 diretto da Kathleen Slattery-Moschkau
Effetti collaterali (Side Effects) – film del 2013 diretto da Steven Soderbergh

Musica 
 Side Effect  – gruppo musicale statunitense
 Side Effects  – album degli X-Wife del 2006
 Side Effects  – singolo dei Chainsmokers del 2018

Televisione 
Side Effects  – serie televisiva canadese